Carlos Balmaceda ist der Name folgender Personen: 

* Carlos Balmaceda (Schriftsteller) (* 1954), argentinischer Schriftsteller 
 Carlos Balmaceda Saavedra (1879–1958), chilenischer Politiker